Cassagnoles (Gard)
Cassagnoles (Hérault)